Termenul de hexagramă se poate referi la:
 Hexagramă, o figură geometrică care seamănă cu un poligon stelat
 Hexagramă (Yi-Jing), un simbol care reprezintă un număr între 1–64
 Hexagramă (literatură), un șir de 6 litere
 Hexagramă (muzică), un portativ cu 6 linii (nu se mai folosește)
 Hexagramă (monedă), o monedă de argint bizantină

Simboluri
 Steaua lui David, un simbol evreiesc
 Pecetea lui Solomon, un simbol arab